Чеснако́в — русская фамилия. Известные носители:
 Чеснаков, Алексей Александрович (род. 1970) —  директор Центра политической конъюнктуры.
 Чеснаков, Владимир Геннадьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Чеснаков, Николай Владимирович (1880—1946) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Чеснаков, Пётр Владимирович (1875—1948) — генерал-майор русской императорской армии и Вооружённых сил Юга России.

См. также 
 Чесноков